Prima Donna (banda dos Estados Unidos) — banda de rock and roll criada em 1993
Prima Donna (grupo britânico) — ativo entre 1980 e 1981
Primadonna (canção russa) — canção interpretada por Alla Pugacheva no Festival Eurovisão da Canção 1997
Primadonna (canção de Marina and the Diamonds) — da cantora galesa Marina and the Diamonds lançado em 2012

Desambiguações de música